La Unidad Aurora es la supercomputadora orgánica encargada de trabajar para la Federación Galáctica en el videojuego Metroid Prime 3: Corruption.

Creación 

Las UAs fueron creadas por un grupo de científicos de la FG. Después de la primera prueba exitosa, las UA fueron masificadas, incluyendo su colocación en naves de la Federación y planetas bajo el territorio Federado.

Utilidad 

Las UAs están conectadas a todo el sistema operativo de un planeta, base o nave en la que se encuentren. Una de éstas se encarga de mantener funcionando todo el sistema operativo y defensivo del lugar en el que está ubicada. La computadora puede hablar, interactuar y transmitir información a cualquiera que esté autorizado. Es posible que también venga armada con laseres laterales, un láser frontal, la habilidad de flotar y girar a gran velocidad y al estar conectada puede usar armas instaladas en el planeta o nave.

Personajes de Metroid
Computadoras ficticias